Мистер Олимпия 2015 () — самое значимое международное соревнование по бодибилдингу, проходящее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () с 17 по 20 сентября 2015 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США на Orleans Arena. Это был 51-й по счету конкурс «Мистер Олимпия».

Победителем 2015 года стал американский культурист Фил Хит, став пятикратным победителем конкурса.

Результаты 
Абсолютная категория:

Категория -212 lb (до 96 кг):

Категория "Менс Физик (Men's Physique)":

Категория "Фигура":

Категория "Фитнес":

Категория "Бикини":

Категория "Вуменс Физик (Women's Physique)":

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Mr. Olympia 2015
 Российский неофициальный сайт Мистер Олимпия 2015

Турниры Мистер Олимпия
Сентябрь 2015 года
2015 год в Неваде
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Спорт в США в 2015 году